Osoby:
 Alfons von Boddien – niemiecki oficer
 Georg von Boddien – niemiecki malarz
 Gustav von Boddien – niemiecki poeta
 Johann Caspar von Boddien – niemiecki oficer
 Wilhelm von Boddien – niemiecki przedsiębiorca

Inne:
 Boddien – ród

Zobacz też:
 Boddin
 Bodin